Hohes Schloss steht für: 
 Hohes Schloss Füssen Sitz der Bischöfe von Augsburg, über der Altstadt von Füssen gelegen.
 Hohes Schloss (Bad Grönenbach), Wahrzeichen des Kurortes Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu.
 Hohes Schloss, Hohe Burg in Lwiw (Lemberg) in der Ukraine; siehe Wyssokyj samok
Siehe auch:
 Hochschloss